Fiat 611 – autoblindo
Fiat 611 C – autocarro